Il singolare dell'ATP Volvo International 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro José Higueras.

José Luis Clerc ha battuto in finale 6–3, 6–2 Guillermo Vilas.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1981